Ґміна Бжезіни може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Бжезіни (Каліський повіт) — сільська ґміна у Великопольському воєводстві
 Ґміна Бжезіни (Бжезінський повіт) — сільська ґміна у Лодзинському воєводстві